Rosica Kiriłowa Naczewa, bułg. Росица Кирилова (ur. 2 lipca 1963 w Sofii) – bułgarska piosenkarka pop.

Dyskografia 
 1983 – Тишина, singel
 1984 – Любов завинаги
 1985 – Усмихни се за мен
 1986 – Росица Кирилова
 1987 – Кажи ми добър ден, maksisingel
 1987 – Всичко е музика
 1989 – Приятелите винаги остават
 1990 – Вик за близост, singel
 1990 – Всяко нещо има свое време
 1993 – Живей за мига
 1994 – Мики Маус
 1995 – Без маска и грим
 1995 – Моята кукла Барби
 1996 – Вълшебница
 1997 – Учителко, целувам ти ръка
 1998 – Бог да е с теб-1
 1998 – Бог да е с теб-2
 1999 – Парцалина
 2000 – Банани с пижами
 2002 – Роси и приятели
 2006 – Сърцето знае защо...
 2008 – Като Да и Не

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Rosi

Bułgarskie wokalistki
Ludzie urodzeni w Sofii
Urodzeni w 1963
Bułgarscy muzycy popowi